Sading heißen folgende geographische Objekte:

 Sading (Bali), Ort nahe Denpasar auf der Insel Bali, Indonesien
 Sading (Gemeinde Pöggstall), Ortschaft der Marktgemeinde Pöggstall, Bezirk Melk, Niederösterreich